Carl Wachtmeister kann sich beziehen auf:

 Carl Wachtmeister (Außenminister) (1823–1871), schwedischer Diplomat, Gesandter und Außenminister
 Carl Wachtmeister (Fußballspieler) (* 1989), schwedischer Fußballspieler
 Carl Hans Wachtmeister (1689–1736), schwedischer Graf und Admiral aus dem Adelsgeschlecht Wachtmeister
 Carl Johan Wachtmeister (1903–1993), schwedischer Fechter